Pittis puede hacer referencia a:
 Domenic Pittis (1974-), jugador canadiense de hockey sobre hielo.
 Florian Pittiș (1943-), actor, director de teatro y cantante rumano
 Jonathan Pittis (1982-), jugador ítalo-canadiense de hockey sobre hielo.
 Riccardo Pittis (1968-), jugador italiano de básquetbol.